Lauridts, Laurits eller Lauritz Nielsen er navnet på flere personer:

 Laurids Nielsen (1600-tallet) – købmand og borgmester i Præstø
 Laurits Christian Nielsen (1849-1929) – dansk opfinder
 Laurits Christian Nielsen (1871-1930) – dansk forfatter
 Lauritz Nielsen (1881-1947) – dansk biblioteksmand